Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XXII. Gesetzgebungsperiode). Die XXII. Gesetzgebungsperiode begann am 20. Dezember 2002 und endete am 29. Oktober 2006. Nach der Nationalratswahl vom 24. November 2002 entfielen von den 183 Mandaten 79 auf die ÖVP, 69 auf die SPÖ, 18 auf die FPÖ und 17 auf die Grünen. Durch die Spaltung der FPÖ 2005 wurde der Klub der Freiheitlichen am 28. April 2006 in Klub der Freiheitlichen-BZÖ umbenannt. Die Mitglieder des Klubs gehörten teilweise der FPÖ bzw. dem BZÖ an oder waren parteilos.

Im Verlauf der Legislaturperiode gehörten 209 Abgeordnete dem Nationalrat an.

Weblinks 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XXII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

22